Domo ima više značenja:
 Domo, Ancona
 Domo, Rieti